Centrodiplosis är ett släkte av tvåvingar. Centrodiplosis ingår i familjen gallmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gallmyggor
Centrodiplosis